Calbuco se puede referir a:
 Calbuco, comuna y ciudad de la X región de Los Lagos (Chile);
 el volcán Calbuco, un volcán de las comunas de Puerto Varas y de Puerto Montt (X región de Los Lagos, Chile);
 el archipiélago de Calbuco;
 la isla Calbuco, la isla en que se encuentra la ciudad de Calbuco (Chile);
 el canal Calbuco, el que separaba la anterior isla del continente;
 el río Calbuco (Llanquihue), un río que corre entre el volcán Calbuco y el lago Llanquihue, en la comuna de Puerto Varas (provincia de Llanquihue, Chile);
 el río Calbuco (Cautín), un río que nace del volcán Llaima y desagua en el río Vilcún, en la comuna de Vilcún (provincia de Cautín, IX región de la Araucanía, Chile);
 el estero Calbuco, un estero ubicado en la comuna de Mulchén (provincia de Biobío, VIII región del Bío-Bío, Chile);
 el departamento de Calbuco, división territorial de Chile, existente entre 1834 y 1855, perteneciente a la provincia de Chiloé;
 el departamento de Calbuco (Llanquihue), división territorial de Chile, existente entre 1937 y 1975, perteneciente a la provincia de Llanquihue.